Cesarec:
 August Cesarec, hrvatski književnik
 Danijel Cesarec, hrvatski nogometaš